Arnkiel steht für:

 Troels Arnkiel (1638–1712), lutherischer Pastor und Altertumsforscher in Apenrade (Dänemark)

 Der Arnkielpark ist eine archäologische Freilichtanlage in Munkwolstrup

 Arnkiel ist eine Halbinsel auf der dänischen Insel Alsen am Als Sund